Le nom Ronald Barnes peut désigner:

 Ronald Barnes ( baron Gorell) (1884-1963), écrivain et homme politique britannique ;
  (1927-1997), carilloniste américain ;
 Ronald Barnes (1941-2002), joueur brésilien de tennis.